Henry Slocum (1827-1894), generał amerykański, członek Izby Reprezentantów USA
 Henry Slocum (1862-1949), tenisista amerykański, zwycięzca mistrzostw USA